Noli kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Noli – kommun i Ligurien, Provincia di Savona,

Personer
 Antonio de Noli (1400-talet), italiensk (genuensisk) sjöfarare
 Fan Noli (1882-1965), Theofan Stilian Noli, albansk historiker, författare, diplomat och politiker, grundare av den albansk-ortodoxa kyrkan